

Patronyme 
 Anton Francesco Gori (1691-1757), prêtre et érudit italien ;
 Edoardo Gori (1990-), rugbyman italien ;
 Gabriele Gori (1999-), footballeur italien ;
 Lallo Gori (1927-1982), compositeur italien ;
 Leonardo Gori (1957-), écrivain italien ;
 Marcel Gori (1924-2006), écrivain algérien ;
 Pietro Gori (1865-1911), anarchiste italien ;
 Roland Gori (1943-), psychanalyste français;
 Stéphane Gori (1969-), footballeur français.

Toponymes 
 Gori, une commune rurale située dans le département de Manni au Burkina Faso ;
 Gori, une commune rurale située dans le département de Tô au Burkina Faso ;
 Gori, également appelé Tiangori, une commune rurale située dans le département de Piéla au Burkina Faso ;
 Gori, ville de Géorgie ;
 Gori, municipalité de Géorgie.

Divers 
 Dila Gori, club de football de la ville de Gori.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme